ДФЗ — аббревиатура.

 Добрушский фарфоровый завод
 Довбышский фарфоровый завод
 Дружковский фарфоровый завод
 Дулёвский фарфоровый завод